Franz Wunsch (1922-2009), soldat nazi autrichien, qui a travaillé dans le camp de concentration d’Auschwitz en tant que superviseur des gardes SS pendant la Seconde Guerre mondiale.  
 Georg Wünsch (1887-1964), théologien évangélique et dirigeant ecclésiastique allemand.
 Johann Jakob von Wunsch (1717-1788), général prussien.
 Max Wünsche (1914-1995), officier SS de l'Allemagne nazie et commandant de régiment dans la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 Pierre Wunsch (1967-), économiste belge proche de la droite libérale et gouverneur de la Banque nationale de Belgique depuis le 2 janvier 2019.
 Richard Wünsch (1869-1915), érudit et théologien allemand.
 Uwe Wünsch (1963-), fondeur allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique